Camós kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camós (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Camós (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar